Rønningen ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Rønningen (* 1998), norwegische Sprinterin
 Jon Rønningen (* 1962), norwegischer Ringer
 Lars Rønningen (* 1965), norwegischer Ringer
 Sara Rønningen (* 1996), norwegische Handballspielerin